Acragas (en llatí Acragas, en grec antic Ακράγας) fou un argenter i gravador de plata grec del que parla Plini. No se sap ni on ni quan va néixer.

Plini diu que juntament amb Boet i Mis eren els tres més importants, només superats per Mentor, el més gran artista del gremi i que a la seva època les obres dels tres es conservaven sobretot a diversos temples de  Rodes. Les obres d'Acragas, que tenien fama sobretot per les representacions d'escenes de caça, es trobaven al temple de Baccus. Si el que diu Plini significa que els tres artistes van viure a la mateixa època, resulta que Acragas va viure a la darrera part del segle V aC, ja que Mis era contemporani de Fídies.

Referències 

Orfebres de l'antiga Grècia